Peixe — animal da superclasse Pisces, habitante dos mares e rios
Peixe (Tocantins) — município do estado de Tocantins
Peixes (astrologia) — signo do Zodíaco
Pisces  — constelação de Peixes
Ichthys — símbolo do cristianismo

Clubes de futebol brasileiros
Santos Futebol Clube — cujo apelido é "Peixe"
União Peixe Esporte Clube — de Pesqueira, Pernambuco

Pessoas
Peixe (músico) — músico português
Emílio Peixe — futebolista português
Peixe (faraó) — faraó do período pré-dinástico